Majd ist der Familienname folgender Personen:

 Maryam Majd (* um 1986), iranische Sportfotografin und Menschenrechtsaktivistin
 Mohamed Majd (1940–2013), marokkanischer Schauspieler